Sillholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sillholmen (vid Vessölandet, Borgå), Nyland, 
 Sillholmen (vid Ölandet, Borgå), Nyland,

Se även
Sillholm
Salholmen
Sälholmen

Robotskapade Finlandförgreningar